Antonio Finco – giornalista e scrittore italiano
 Carlo Finco – ex ciclista su strada italiano
 Ramiro Finco – rugbista a 15 argentino